Kajsaniemi (finska: Kaisaniemi, 'Kajsaudden', 'Kajsas udde') kan avse:

 Kajsaniemi (område) – ett område i stadsdelen Gloet i centrala Helsingfors
 Kajsaniemiparken – en park i stadsdelen Gloet i centrala Helsingfors
 Restaurang Kajsaniemi – en i restaurang Kajsaniemiparkens nordvästra hörn, vars första innehavare Catharina ”Cajsa” Wahllund (1771-1843) gett parken och området dess namn
 Kajsaniemi botaniska trädgård – Helsingfors universitets botaniska trädgård
 Kajsaniemi väderstation – som är den äldsta väderstationen i Finland, den grundades 1844 och finns på sin nuvarande plats i botaniska trädgården i Kajsaniemiparken sedan 1969
 Kajsaniemi metrostation – en metrostation ett kvarter söder om Kajsaniemiparken, heter numera Helsingfors universitets metrostation
 Kaisaniemi hållplats (alternativt Kaiseniemi), Kiruna kommun, vid Malmbanan och sjön Nivssakjavrras